Былина — разновидность древнерусского устного народного творчества.

Персоналии 
 Былина, Александр Иванович (род. 1981) — белорусский футболист, защитник.
 Былина, Михал (1904—1982) — польский художник, график и иллюстратор.

Псевдонимы 
 Янка Былина (настоящие имя и фамилия Ян Семашкевич, 1883—1956) — белорусский поэт, драматург, белорусский католический священнослужитель и общественный деятель.

Топонимы 
 Былина — государственный природный заказник, расположенный в северо-западной части Кировской области.
 Былина — река в России, протекает в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области и Подосиновском районе Кировской области.
 Яхреньгская Былина — река в России, протекает в Подосиновском районе Кировской области.

Прочее 
 «Былина» — российская чартерная авиакомпания.
 «Былина» — марка советских автомобильных магнитол и радиоприемников, выпускавшихся Муромским радиозаводом.